Жуа́н Коэ́лью Не́ту (; 8 февраля 1905, Рио-де-Жанейро — 1 октября 1979, Рио-де-Жанейро), более известный как Преги́ньо () — бразильский футболист, нападающий.

Биография 
Сын бразильского писателя Энрике Коэлью Нету и Доны Линды, Прегиньо родился 8 февраля 1905 года в Рио-де-Жанейро. Всю свою карьеру, с юности он играл за «Флуминенсе» и забил за клуб 184 мяча. Он не только занимался футболом, он играл в волейбол, баскетбол, водное поло, хоккей на траве, занимался плаванием, прыжками с вышки и другими видами спорта. В 1952 году он получил титул «Великого заслуженного атлета» ().

В составе сборной Бразилии участвовал в первом чемпионате мира по футболу и был первым капитаном бразильской национальной команды. Также он — автор первого гола бразильцев на чемпионатах мира, а в общем за оба матча бразильцев, он забил 3 мяча: один Югославии и два Боливии.

Он умер в возрасте 74-х лет 1 октября 1979 года. В его честь «Флуминенсе» установил статую, а бразильский телевизионный «Канал 100» посвятил его жизни телевизионную программу.

Награды 
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1937, 1938

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Самбафут

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Флуминенсе»